Гадрутский район:
 Гадрутский район — административная единица в составе Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР
 Гадрутский район — административная единица в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики